Луго може да се отнася за:
 Луго, град в Испания;
 Луго (Италия), град в Италия;
 Луго (провинция), провинция в Испания;
 Луго (комарка), комарка в Испания;